De Oostenrijkse voetbalbeker 2003/04 (Duits: ÖFB Cup 2003/04) was de 70ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 26 augustus 2003 met de eerste ronde en eindigde met de finale op zondag 23 mei 2004 in het Stadion Wals Siezenheim in Salzburg onder leiding van scheidsrechter Dietmar Drabek. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. De deelnemers aan de verschillende Europese toernooien (Grazer AK, Austria Wien, FC Kärnten en SV Austria Salzburg) hadden een bye voor de eerste twee ronden en stroomden pas in de achtste finales in.

Uitslagen

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2003/04
Oostenrijks voetbalelftal in 2003
Oostenrijks voetbalelftal in 2004

2004
Bekervoetbal 2003/04